White City ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 White City (Alabama)
 White City (Florida)
 White City (Georgia)
 White City (Illinois)
 White City (Kansas)
 White City (Massachusetts)
 White City (Michigan)
 White City (Missouri)
 White City (Montana)
 White City (New York)
 White City (Oregon)
 White City (Tennessee)
 White City (Texas)
 White City (Utah)
 White City (Wisconsin), im Vernon County

in Kanada:
 White City (Saskatchewan)

in England:
 White City (Colchester)
 White City (London), Stadtteil des London Borough of Hammersmith and Fulham

White City steht für:
 White City (London Underground), Bahnstation in White City, London
 White City Stadium, Stadion in White City, London
 White City: A Novel, ein 1985 erschienenes Soloalbum von Pete Townshend